Albert Walker peut désigner :

  (1846-1915), homme politique américain, de l'Oregon ;
  (1881-1958), architecte américain ;
  (1910-1993), joueur de football anglais ;
  (1910-2001), homme politique canadien, de l'Ontario ;
  (1926-1992), joueur de baseball américain ;
  (né en 1946), criminel notoire canadien.

Voir aussi